Jméno Kunhuta Švábská nesly dvě šlechtičny:
 Kunhuta Štaufská (1200? – 1248) – též Kunhuta Švábská, manželka Václava I. a česká královna 
 Kunhuta Švábská (východofranská královna) (880? – 10. století) – manželka Konráda I. Mladšího